Die Divizia Națională 1992/93 war die 55. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 1992 und endete am 20. Juni 1993. Von Mitte Dezember bis Mitte März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Die Spielklasse wurde vor Saisonbeginn von Divizia A in Divizia Națională umbenannt.

Meister wurde Steaua Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. In dieser Saison stiegen im Gegensatz zum Vorjahr nur die beiden letztplatzierten Mannschaften in die Divizia A ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied zunächst die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Steaua Bukarest – Meister und Teilnehmer an der UEFA Champions League 1993/94
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1993/94
 4. – Rapid Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1993/94
 5. – Gloria Bistrița – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1993/94
 Universitatea Craiova – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1993/94

Absteiger in die Divizia A 
FC Selena Bacău, CSM Reșița

Aufsteiger in die Divizia Națională 
Ceahlăul Piatra Neamț, UTA Arad

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1992/93 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1992/93 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1992/93
Liga-1-Saison